Эльде:

 Эльде — 208-километровая река в Германии, крупнейшая в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Эльде — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.